Il singolare  del Košice Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Stéphane Robert era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Rubén Ramírez Hidalgo ha battuto in finale 6–3, 6–2 Filip Krajinović.

Teste di serie

  Jan Hájek (primo turno)
  Fabio Fognini (secondo turno)
  Rubén Ramírez Hidalgo (campione)
  Óscar Hernández (primo turno)

 Michail Kukuškin (semifinali)
 David Guez (primo turno)
 Victor Crivoi (quarti di finale)
 Dieter Kindlmann (secondo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 

Kosice Open 2010